Ва́утер Я́кобюс Ханегра́фф (Ханегра́афф) (; род. 10 апреля 1961, Амстердам, Нидерланды) — нидерландский религиовед и историк культуры, один из ведущих в мире специалистов по истории эзотерики и герметической философии.

Первый президент Европейского общества исследователей западного эзотеризма.

Биография 
Родился 10 апреля 1961 года в христианской семье теологов.

В 1982—1987 годы учился игре на классической гитаре в филиале  в Зволле.

В 1986—1990 годах изучал историю культуры, со специализацией по альтернативным религиозным движения в XX веке, в Утрехтском университете.

В 1992—1996 годы — научный сотрудник факультета религиоведения Утрехтского университета.

В 1995 году получил докторскую степень в Утрехтском университете защитив диссертацию «Религия Нового века и западная культура: эзотеризм в зеркале секулярного мышления» ().

В 1996—1999 годы работал научным сотрудником в Нидерландской ассоциации научных исследований, включая проведение исследований в Париже.

С 1 сентября 1999 года по настоящее время — профессор истории герметической философии и смежных дисциплин Амстердамского университета.

В 2002—2005 годы — президент Нидерландского религиоведческого общества.

Основатель и в 2005—2013 годах президент Европейского общества исследователей западного эзотеризма.

В 2006 годы избран членом Нидерландской королевской академии наук.

Член редакционных советов научных журналов , , Religion Compass, , а также член консультативных советов научных журналов  и Nova Religio.

Научные труды

Монографии 

 
 
 
 
 
 
  (издание на русском языке — )

Статьи

Научная редакция

Рецензии

Научно-популярные труды

Примечания

Литература

Ссылки 
 Личная страница на сайте Амстердамского университета
 Creative Reading личный блог Ханеграффа
 Geschiedenis van de Hermetische Filosofie en Verwante Stromingen (GHF) официальный сайт кафедры истории герметической философии и смежных дисциплин

Преподаватели Утрехтского университета
Религиоведы Нидерландов
Выпускники Утрехтского университета
Преподаватели Амстердамского университета
Историки культуры
Члены Нидерландской королевской академии наук